Angrand est un nom de famille français principalement répandu en Normandie (Pays de Caux) qui peut se référer à :
 Béatrice Angrand, présidente de l'Agence du service civique ;
 Léonce Angrand (1808-1886), diplomate, dessinateur et américaniste :
 Charles Angrand (1854-1926), peintre néo-impressionniste ;
 Léopold Angrand (1859-1906), à Gorée ;
 Armand-Pierre Angrand (1892-1964), fils du précédent ;

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand